Coppa di Russia 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Russia 2017 – torneo di pallavolo maschile